The Queen's Gambit (roman), een novelle uit 1983
 The Queen's Gambit (miniserie), Amerikaanse miniserie, gebaseerde op de novelle